Escada kan syfta på följande:

 Escada, företag i modebranschen

Geografi

Brasilien 

 Escada (ort), Pernambuco, 
 Escada (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar